Edvard Volter Ferlong (; Glendejl, 2. avgust 1977) je američki glumac. Holivudski debi imao je 1991. godine u ulozi dečaka Džona Konora u filmu Terminator 2: Sudnji dan. Za tu ulogu dobio je MTV nagradu za najboljeg debitanta.

Kao tinejdžer imao je problema sa drogom i alkoholom. 2001. godine je otišao u centar za odvikavanje od droge. 

Poslednja značajnija uloga bila mu je u četvrtom delu filmskog serijala Vrana - -{The Crow: Wicked Prayer}-.

Filmografija 

|-
| 1991. || Terminator 2: Sudnji dan || -{Terminator 2: Judgment Day}- || Džon Konor ||
|-
| 1992. || || -{American Heart}- || || 
|-
| 1992. || Groblje kućnih ljubimaca 2 || -{Pet Sematary II}- || Džef Metjuz || 
|-
| 1993. || || -{A Home of Our Own}- || || 
|-
| 1994. || || -{Brainscan}- || || 
|-
| 1994. || || -{Little Odessa}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Grass Harp}- || || 
|-
| 1996. || Pre i posle || -{Before and After}- || || 
|-
| 1996. || || -{T2 3-D: Battle Across Time}- || || 
|-
| 1998. || || -{Pecker}- || || 
|-
| 1998. || Američka istorija iks || -{American History X}- || || 
|-
| 1999. || || -{Detroit Rock City}- || || 
|-
| 2000. || || -{Animal Factory}- || || 
|-
| 2001. || || -{I Cavalieri che fecero l'impresa}- || || 
|-
| 2003. || || -{Three Blind Mice}- || || 
|-
| 2004. || || -{Riders on the Storm}- || || 
|-
| 2005. || || -{Intermedio}- || || 
|-
| 2005. || || -{Cruel World}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Crow: Wicked Prayer}- || || 
|-
| 2005. || || -{Venice Underground}- || || 
|-
| 2005. || || -{Jimmy and Judy}- || || 
|-
| 2006. || || -{Warriors of Terra}- || || 
|-
| 2006. || || -{The Visitation}- || || 
|-
| 2007. || || -{Dark Reel}- || || 
|-
| 2011. || Zeleni Stršljen || -{The Green Hornet}- || Taper ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн